A Equipe Norueguesa da Copa Davis representa a Noruega na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Norueguesa de Tênis/Norges Tennisforbund.

Time atual

Equipe de 2009:
 Stian Boretti
 Erling Tveit
 Cezar Sincan Johansson
 Adrian Forberg Skogeng

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe norueguesa)

Noruega